Ива́н Ю́дин: Юдин, Иван Данилович (1909—1945) — Герой Советского Союза.
 Юдин, Иван Корнилович (1862—1927) — русский революционер, красноярский меньшевик, член Государственной думы II созыва (1907).
 Юдин, Иван Федотович (1907—1943) — советский актёр, участник ВОВ с 1941 года.